Ким Сен-Пье́р (; , Шатоге, Квебек) — канадская хоккеистка. Амплуа — вратарь. Трёхкратная олимпийская чемпионка 2002, 2006 и 2010 годов, пятикратная чемпионка мира.

Хоккейная карьера 
Ким Сен-Пьер защищала ворота женской сборной Канады на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити, Турине и Ванкувере и трижды завоевала золотые медали. Сен-Пьер принадлежит несколько вратарских рекордов в международном женском хоккее, в частности по количеству побед, количеству «сухих» матчей и показателю надёжности.

23 октября 2008 года Ким, которая выступала за женскую команду «Монреаль Старз», приняла участие в тренировке клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс». Она заменила основного вратаря «Канадиенс» Кэри Прайса, пропускавшего занятие из-за болезни. Ким Сен-Пьер — вторая женщина в истории Национальной хоккейной лиги, выходившая на лёд вместе с мужчинами; первой была Манон Реом (тоже голкипер). В 1992 году Реом подписала профессиональный контракт с «Тампа Бэй Лайтнинг» и играла в выставочных матчах.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Хоккеистки Канады
Игроки женской сборной Канады по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой